Raúl Domínguez puede referirse a:

 Raúl Domínguez Rex (1970-), político mexicano;
 Raúl Domínguez (1918-1999), pintor argentino.
 Raúl Domínguez (1918-2004), abogado, poeta, actor y dramaturgo venezolano.